Matt Carroll (1944-), est un producteur australien.
 Matt Carroll (1980-), est un joueur de basket-ball américain.